Zwischen Himmel und Hölle bezeichnet:

 Zwischen Himmel und Hölle (1956), US-amerikanischer Kriegsfilm von Henry Koster
 Zwischen Himmel und Hölle (1963), japanischer Kriminalfilm von Akira Kurosawa 
 Zwischen Himmel und Hölle (1993), US-amerikanischer Antikriegsfilm von Oliver Stone
 Die Bergretter – Zwischen Himmel und Hölle, Episode der deutschen Fernsehserie Die Bergretter (2015)
 Zwischen Himmel und Hölle (Buch) (Originaltitel Between Heaven and Hell), Buch von Peter Kreeft (1982) 
 Zwischen Himmel und Hölle (2017), ZDF-Mehrteiler von Uwe Janson